Ла Кортес има више значења:

 Ла Кортес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кортес, Сан Хосе Тепетате (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику